"Fremdkörper" é o segundo álbum da banda alemã Maerzfeld.

Lista de Faixas 

<noinclude>
F

F
Álbuns de 2014